

Scienza 
Nella teoria dei sistemi – Modello black box

Fumetto 
 Black Box (Garabed Bashur) – personaggio Marvel Comics

Letteratura 
 Black Box  – romanzo di Amos Oz tradotto in italiano con il titolo La scatola nera
 Black Box – romanzo di Mario Giordano
 Black Box – racconto di Jennifer Egan del 2012, tradotto in italiano con il titolo Scatola nera

Musica 
 Black Box – gruppo musicale dance italiano
 Black Box – album dei Naked City del 1996
 Black Box: The Complete Original Black Sabbath (1970-1978) – cofanetto dei Black Sabbath del 2004
 Black Box – album delle Brown Eyed Girls del 2013

Televisione 
 Black Box – programma televisivo di MTV Italia
 Black Box – serie televisiva statunitense del 2014

Pagine correlate
 The Black Box